Stenderup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Stenderup Kirke (Billund Kommune) – en kirke i Stenderup Sogn i Billund Kommune
 Stenderup Kirke (Hedensted Kommune) – en kirke i Stenderup Sogn i Hedensted Kommune
 Stenderup Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Stenderup Sogn i Vejen Kommune